Thaana (, auch Tāna geschrieben) bezeichnet das Alphabet des Dhivehi, der Sprache der Malediven.

Das Dhivehi gehört zu den indoarischen Sprachen, aber die Thaana-Schrift zeigt mehr arabischen als indischen Einfluss. Während jedoch im Arabischen jeder Buchstabe mehrere Formen aufweisen kann, gibt es in Thaana nur eine Form für jeden Buchstaben. Es handelt sich um eine phonetische (lautgebundene) Schrift. Das heißt, bis auf wenige Ausnahmen kann man von der Aussprache auf die Schreibung und von der Schreibung auf die Aussprache schließen.
Eine Umschrift in das lateinische Alphabet ist ohne größere Schwierigkeiten möglich. Auf den Malediven werden Thaana-Schrift und Lateinschrift („Dhivehi Letin“) nebeneinander verwendet.

Thaana wird wie das Arabische von rechts nach links geschrieben, und Vokale werden auch durch hoch- oder tiefgestellte Zusatzmarkierungen gekennzeichnet (Tiefstellung im Falle von [] und []).

Jeder Konsonant (=Buchstabe) trägt einen solchen Vokal, oder ein „Sukun“ als Zeichen für einen vokallosen Konsonanten. Die einzige Ausnahme dazu ist der Konsonant „Noonu“, der ohne Zusatzmarkierung den folgenden Plosiv pränasaliert.

Die Vokalzeichen heißen „Fili“. Es gibt fünf „Fili“ für kurze Vokale (a, i, u, e, o), von denen die ersten drei wie im Arabischen („Fatha“, „Kasra“, „Damma“) geschrieben werden. Die „Fili“ für die langen Vokale (in der Umschrift aa, ee, oo, ey, oa) sind (bis auf oa) einfach verdoppelte Kurz-„Fili“.

Der Buchstabe „Alifu“ (nach Alif) hat keinen eigenen Lautwert. Stattdessen wird er in dreierlei Weise verwendet:
 Er kann Träger eines Vokals ohne vorangestellten Konsonanten sein, also bei Vokalen am Wortanfang und dem zweiten Teil von Diphthongen.
 Ist er Träger des „Sukun“-Zeichens, so dient er der Geminierung (Verlängerung) des nachfolgenden Konsonanten; allerdings werden Nasale immer durch vorangestelltes „Noonu“+„Sukun“ geminiert.
 Wenn die Verbindung „Alifu“+„Sukun“ am Wortende steht, dann endet das Wort auf /eh/ (SAMPA-Code).

Thaana belegt die Unicode-Zeichen 1920–1983 (hexadezimal 0x780–0x7BF, siehe auch Unicodeblock Thaana) und wird unter anderem von Windows XP unterstützt.

Buchstaben der Thaana-Schrift 
Vokale sind mit Alifu-Träger dargestellt.

Weblinks 

 Kurzbeschreibung des Thaana-Alphabets (englisch)
 13.1 Thaana. (PDF; 573 kB) The Unicode 10.0 Standard (englisch)
 Thaana. (englisch; PDF; 80 kB) Unicode Character Code Charts (englisch)
 Download des Unicode-Font Titus uni-frankfurt.de – Der Unicode-Font Titus enthält die Thaana-Buchstaben

Einzelnachweise 

Abugida
Kultur (Malediven)

fr:Divehi#Alphabet